Piaseczno ist der Name folgender Orte in Polen:
 Piaseczno, Stadt in der Woiwodschaft Masowien
sowie:
 Piaseczno (Górowo Iławeckie), Woiwodschaft Ermland-Masuren (Sieslack, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
 Piaseczno (Lidzbark), Woiwodschaft Ermland-Masuren (Heidekrug, Kreis Strasburg/Westpreußen)
 Piaseczno (Łoniów), Woiwodschaft Heiligkreuz
 Piaseczno (Sępólno Krajeńskie), Woiwodschaft Kujawien-Pommern (Petznick, Kreis Flatow/Westpreußen)
 Piaseczno (Wielgie), Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Piaseczno (Ludwin), Woiwodschaft Lublin
 Piaseczno (Cegłów), Woiwodschaft Masowien
 Piaseczno (Jedlińsk), Woiwodschaft Masowien
 Piaseczno (Warka), Woiwodschaft Masowien
 Piaseczno (Gniew), Woiwodschaft Pommern (Pehsken, Kreis Marienwerder/Westpreußen)
 Piaseczno (Potęgowo), Woiwodschaft Pommern (Fuchsberg, Kreis Stolp/Pommern)
 Piaseczno (Kroczyce), Woiwodschaft Schlesien
 Piaseczno (Banie), Woiwodschaft Westpommern (Neuendorf, Kreis Greifenhagen/Pommern)
 Piaseczno (Czaplinek), Woiwodschaft Westpommern (Blumenwerder, Kreis Neustettin/Pommern)
 Piaseczno (Trzcińsko-Zdrój), Woiwodschaft Westpommern (Pätzig, Kreis Königsberg (Neumark)/Brandenburg)